Шпага́т — многозначное слово:
 Шпагат — в текстиле, тонкая прочная нить из скрученных волокон.
 Шпагат — упражнение в гимнастике на растяжку, заключающееся в разведении ног в стороны (поперечный шпагат) или вперед и назад (продольный шпагат).

См. также 
 Двойной шпагат — повесть (новелла) Жана Кокто.
 Прыжок в шпагат — вид прыжка в фигурном катании.